Фраза има више значења:
 Фраза (лингвистика)
 Фраза (музика)
 Фраза (мачевање)

sh:Fraza
yi:פראזע